Mihail Leonyidovics Gromov (1943) francia-orosz matematikus
Mihail Mihajlovics Gromov (1899–1985) szovjet pilóta, katonatiszt